kvq – codice ISO 639-3 della lingua geba kare